Håndbold under sommer-OL er en håndboldturnering, der afvikles under Sommer-OL. Turneringen, der oftest bliver spillet i en eller flere haller i området, har deltagelse af tolv hold, der fordeles i to puljer med seks hold i hver. Når hvert hold har spillet én gang mod hver modstander, kvalificerer fire hold fra hver pulje sig til slutspillet, hvilket vil sige kvartfinalerne, semifinalerne og finalen.

Tidligere vindere

Kvalifikation 
Værtsnationen for de olympiske lege er direkte kvalificeret til OL. Det samme er de op til OL seneste verdensmestre, samt de op til OL seneste kontinentale mestre. Tolv ydeligere hold deltager i en OL-kvalifikation, hvor nr. 2-4 fra det seneste VM tilbydes værtsskab for hver sin kvalifikationsgruppe, som der således er tre af. I hver pulje er der fire hold, der alle møder hinanden én gang. Kampene spilles fredag, lørdag og søndag i samme weekend, hvorefter to hold i hver pulje kvalificerer sig til OL.

Eksterne henvisninger 

 Kvalifikationsreglerne til OL, ihf.info 
 Medaljevindere ved den olympiske håndboldturnering, mænd 
 Medaljevindere ved den olympiske håndboldturnering, kvinder

Noter